La luce dell'impero è un romanzo di Marco Buticchi pubblicato nel 2017.

Trama 
Due epoche storiche sono accomunate dalla tormentata storia di due pietre preziose: alla fine dell'800 la strage in un terreiro (santuario) di candomblé frutta a brutali banditi un lauto bottino che in parte sarà acquisito dallo sfortunato imperatore del Messico Massimiliano d'Asburgo-Lorena; ai giorni nostri il tesoro scomparso diverrà l'obiettivo di avidi trafficanti di droga di un cartello messicano.

Oswald Breil e Sara Terracini si troveranno invischiati nella sanguinosa disputa tra narcotrafficanti, politici corrotti, polizia compiacente e "martiri" della giustizia.

Edizioni 
  
  

Romanzi di Marco Buticchi
Romanzi di avventura